U-111 je naziv več podmornic:
 U-111 - podmornica Kaiserliche Deutsche Marine
 U-111 - podmornica Kriegsmarine

Glej tudi 
 seznam nemških podmornic prve svetovne vojne
 seznam nemških podmornic druge svetovne vojne

U-111
U-111